The Snake steht für:

 The Snake (Album), Album von Shane MacGowan
 The Snake, Spitzname von Ken Stabler (1945–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 The Snake, Spitzname von Dave Sabo (* 1964), US-amerikanischer Gitarrist
 The Snake, Alternativtitel von Die Schlange (2007), französischer Film von Eric Barbier
 The Snake, Kriminalroman von Mickey Spillane